Mr. Oogie Boogie (pronunciado "Ugui-Bugui") es el villano principal en la película de Disney Pesadilla Antes de Navidad, El Extraño Mundo de Jack o The Nightmare Before Christmas (1993), producida por Tim Burton. Oogie Boogie es un saco gigante, que contiene millones de insectos en su interior y, tal y como explica en su canción, le encanta apostar (haciendo trampa), especialmente cuando las vidas de otros están en juego. A pesar de su claro amor por las apuestas, se deja ver que no tiene habilidad para estas, ya que en las tres oportunidades en que se mostró el resultado de sus dados, obtuvo un par de unos, por lo cual recurre a hacer trampa golpeando la mesa para que los dados le den un número mayor. 

Tiene a su servicio a los niños Lock, Shock y Barrel. De los miles de insectos que habitan en Oogie Boogie, el principal resulta ser una criatura verde, parecida a una tijereta. Se supone que ésta logró reunir a todos los insectos en un plan de venganza contra Santa Claus, por arruinar su día de fiesta, el "Día del Insecto". Él es el Bogeyman (Monstruo Legendario), responsable de todas las "sombras espeluznantes" (ya que en la canción de introducción aparece su sombra en la luna, autonombrándose "sombra enemiga del astro rey, lleno tus sueños de terror").

Al final de esta película, muere al descoserse cuando Jack, el protagonista, engancha uno de sus hilos en un ventilador al intentar acabar con su vida, la de Sally y Santa Claus. Aun así Lock, Shock y Barrel le resucitaron en el juego la venganza de Oogie.

Kingdom Hearts 
Oogie Boogie es un villano que aparece en el videojuego Kingdom Hearts. Es el enemigo final de Halloween Town.

Oogie's Revenge 
Oogie regresa en un videojuego para PlayStation 2. Ahora Jack tendrá que enfrentarse nuevamente a su enemigo. En este videojuego aprovechando la ausencia de Jack toma la ciudad. En todo el juego le pone trampas a Jack para que nunca pueda vencerle.

Villanos Disney